Municipio de Evergreen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Evergreen (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Evergreen (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Evergreen (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Evergreen (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.